Под ядром Фредгольма понимают:
 Ядро Фредгольма — ядро интегрального уравнения;
 Тензорное ядро Фредгольма — двухвалентный тензор, порождающий оператор Фредгольма.